Holger Vitus Nødskov Rune () este un jucător profesionist de tenis din Danemarca. Cea mai bună clasare a carierei la simplu este locul 8 mondial, la 6 martie 2023, iar la dublu locul 174 mondial, la 26 septembrie 2022. Rune a câștigat două titluri de simplu pe circuitul ATP și a realizat cea mai bună performanță de Grand Slam la French Open 2022, ajungând în sferturile de finală în debutul său pe  tabloul principal la turneu.

Ca junior, Rune a fost numărul 1 mondial și a câștigat zece titluri pe Circuitul ITF de juniori, inclusiv titlul de la Roland Garros 2019 la juniori. După ce a devenit profesionist în 2020, a câștigat cinci titluri la ITF World Tennis Tour și cinci pe ATP Challenger Tour și a debutat în top 100 în clasament în ianuarie 2022. Trei luni mai târziu, Rune a ajuns la prima sa finală ATP Tour la Campionatele Internaționale de tenis din Bavaria, unde a câștigat primul său titlu și, ulterior, a intrat în top 50. După victoria de la Paris Masters 2022, turneu de nivel ATP 1000, și-a făcut debutul în top 10 în clasamentul ATP.

Statistici carieră

Participare la turnee de Grand Slam

Note

Legături externe
   
 
 
 

    
Nașteri în 2003   
Sportivi danezi în viață 
Jucători de tenis danezi